Мстислав Володимирович (Великий) (1076–1132) — князь київський, син Володимира Мономаха та дочки англійського короля Гаральда І
 Мстислав Володимирович (Хоробрий) (983–1036) — князь тмутараканський (990/1010—1036) і чернігівський (1024–1036). Син київського князя Володимира Святославича і полоцької княжни Рогніди.
 Мстислав Володимирович (князь трипільський) (? — після 1203) — син Володимира Мстиславича, князь дорогобузький (1170–1173), трипільський (1173-після 1183) та канівський (1194–1203).